Катастрофа DC-8 под Лиссабоном — крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью 30 мая 1961 года. Авиалайнер Douglas DC-8-53 авиакомпании Viasa выполнял плановый рейс VA 897 по маршруту Рим—Мадрид—Лиссабон—Санта-Мария—Каракас, но через 5 минут после вылета из Лиссабона рухнул в воды Атлантического океана. Погибли все находившиеся на его борту 61 человек — 47 пассажиров и 14 членов экипажа.

Самолёт 
Douglas DC-8-53 (регистрационный номер PH-DCL, заводской 45615, серийный 131) был выпущен в апреле 1961 года. 1 мая того же года был передан авиакомпании KLM, в которой получил имя Fridtjof Nansen. В том же месяце был взят в лизинг авиакомпанией Viasa. Оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT3D-1. На день катастрофы совершил 82 цикла «взлёт-посадка» и налетал 209 часов.

Экипаж и пассажиры 
В Лиссабоне произошла смена экипажа. Состав нового экипажа рейса VA 897 (на отрезке маршрута Лиссабон—Санта-Мария—Каракас) был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 41-летний Роберт Бергеманн (), новозеландец. Очень опытный пилот, в авиакомпании KLM проработал 14 лет и 11 месяцев (с 27 июня 1946 года). В должности командира Douglas DC-8 — с 16 марта 1961 года (до этого управлял им в качестве второго пилота). Налетал 12 886 часов, 135 из них на Douglas DC-8 (60 из них в качестве КВС).
 Второй пилот — 44-летний Риннерт Драаисма (), индонезиец. Очень опытный пилот, в авиакомпании KLM проработал 20 лет и 6 месяцев (с 1 ноября 1940 года). В должности второго пилота Douglas DC-8 — с 8 апреля 1961 года. Налетал 12 913 часов, 55 из них на Douglas DC-8.
 Штурман — 45-летний Гербранд ван Вууре (), голландец. В авиакомпании KLM проработал 23 года и 6 месяцев (с 1 ноября 1937 года). Налетал 15 992 часа.
 Бортинженер — 44-летний Хендрикус Уэстрик (), голландец. В авиакомпании KLM проработал 23 года и 2 месяца (с 14 марта 1938 года). В должности бортинженера Douglas DC-8 — с 8 июля 1960 года. Налетал 14 656 часов, 666 из них на Douglas DC-8.
 Сменный КВС — 43-летний Джон Хокстра (), индонезиец. Очень опытный пилот, в авиакомпании KLM проработал 13 лет и 9 месяцев (с 1 августа 1947 года). В должности командира Douglas DC-8 — с 1 мая 1961 года. Налетал 12 620 часов, свыше 80 из них на Douglas DC-8.
 Сменный бортинженер — 27-летний Якобус Бломмештейн (), голландец. В авиакомпании KLM проработал 5 лет и 7 месяцев (с 1 октября 1955 года). В должности бортинженера Douglas DC-8 — с 27 сентября 1960 года. Налетал 2865 часов, 567 из них на Douglas DC-8.

В салоне самолёта работали 8 бортпроводников (двое были сотрудниками авиакомпании Viasa, остальные 6 — авиакомпании KLM):
 Фердинанд Линтерман (), 35 лет — старший бортпроводник.
 Джейкоб Оостерлинг (), 28 лет — старший бортпроводник.
 Луис Борсма (), 34 года.
 Сэн Хойто (), 23 года.
 Корнелия де Грааф (), 24 года.
 Корнелия ван ден Берг (), 34 года.
 Пабло Гарридо Пералес (), 23 года.
 Мариза Изабель Креспо Калдера (), 19 лет.

Хронология событий

Расследование

См. также 
 Катастрофа Boeing 707 на Таити
 Катастрофа Boeing 747 под Бомбеем
 Катастрофа Boeing 737 под Шарм-эш-Шейхом

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Окончательный отчёт расследования GPIAA

Авиационные происшествия 1961 года
Катастрофы 1961 года
Авиационные происшествия в Португалии
Май 1961 года